|}

Die Bahnstrecke Chalon-sur-Saône–Bourg-en-Bresse war eine eingleisige, normalspurige Bahnstrecke in Frankreich. Die Strecke verlief zunächst bis Ratenelle entlang der Seille, querte wenig später die Grenze zur Region Auvergne-Rhône-Alpes und lief dann ab Mantenay-Montlin entlang der Reyssouze. Die Strecke ist seit 1939 für den Personenverkehr und bis auf die ersten fünfeinhalb Kilometer für den Güterverkehr seit 1956 geschlossen und seit 1978 entwidmet.

Geschichte 

Initiatoren dieser Eisenbahnstrecke waren Lucien (1833–1900) und Félix Mangini (1836–1902), Eisenbahnpioniere und Philanthropen, die sich auch für den sozialen Wohnungsbau engagiert haben. Am 26. August 1865 unterzeichneten sie beim Generalrat des Départements Saône-et-Loire den Antrag zur Erteilung einer Konzession, die ihnen am 1. Juni 1866 erteilt wurde. Bereits im März des gleichen Jahres hatten sie eine Konzession für die Verbindung zwischen Lyon und Montbrison beantragt. Auch diese Strecke wurde für gemeinnützig erklärt.

Am 28. Februar 1872 wurde das Unternehmen zur Compagnie des Dombes et des chemins de Fer du Sud-Est übertragen und am 7. Mai 1873 durch die Départementsregierung genehmigt. Am 28. Juli 1881 wurde die Compagnie des Dombes von der Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PML) übernommen. Den Kauf genehmigte der Staat durch ein Gesetz vom 20. November 1883.

Die Eröffnung fand in zwei Etappen statt: Am 3. April 1871 gingen die ersten 15,6 km in Betrieb, am 3. Oktober 1872 erfolgte der restliche Abschnitt. Das Streckenprofil war wenig anspruchsvoll. Lediglich an zwei Stellen mussten mit knapp 200 bzw. knapp 70 Metern Flüsse überwunden werden. Weitere größere Ingenieurbauwerke waren nicht notwendig.

An zahlreichen Zwischenstationen fuhren auf Meterspur für einige Jahre Sekundärbahnen: Zwischen den Jahren 1901 und 1932 ab Chalon-sur-Saône und Saint Marcel-lès-Chalon Züge in Richtung Mervans, die von der Chemins de fer d’intérêt local de Saône-et-Loire (SL) betrieben wurden. Zwischen 1907 und 1938 gab es in Cuisery Anschluss an die Bahn der SL mit den Destinationen Lacrost–Louhans, in Saint-Trivier-de-Courtes die älteste und von 1897 bis 1936 die mit der längsten Betriebsdauer eingesetzte E.S.E nach Trévoux sowie an die Régie Départementale des Transports de l’Ain (RDTA), die von 1934 bis 1938 verkehrte und in Montrevel zwischen 1913 bzw. 1914 bis 1936 an die Compagnie des tramways de l’Ain (TA).

Weblinks 

 Ligne de Châlon-sur-Saône à Bourg-en-Bresse. Histoire de lignes oubliées. 15. Mai 2011

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Auvergne-Rhône-Alpes
Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté